

Astronomia 
 T0 – sottoclasse della classificazione stellare

Matematica 
 Spazio T0 – spazio tolopogico di Kolmogorov